Тамбица — река в России, протекает в Республике Карелия. Впадает в Заонежский залив Онежского озера в Пудожском районе, однако верхнее течение реки находится в Медвежьегорском районе.

Длина реки составляет 34 км, площадь водосборного бассейна 128 км².

Протекает в 5 км восточнее посёлка Немино-3.

Притоки (от устья к истоку) 
 Красовский (правый)
 из Юрьевских озёр (правый)
 Кива (левый, впадает в 25 км от устья Тамбицы)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Бассейн Онежского озера без рр. Шуя, Суна, Водла и Вытегра, речной подбассейн реки — Свирь (включая реки бассейна Онежского озера). Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100612102000015907.

Примечания 

Реки, впадающие в Онежское озеро
Реки Медвежьегорского района
Реки Пудожского района